

Rússia 
 Fiódorovka (Kursk), localitat de la província de Kursk, a Rússia
 Fiódorovka (Kémerovo), localitat de la província de Kémerovo, a Rússia
 Fiódorovka (Lípetsk), localitat de la província de Lípetsk, a Rússia
 Fiódorovka (Mordòvia), localitat de la república de Mordòvia, a Rússia
 Fiódorovka (Tula), localitat de la província de Tula, a Rússia
 Fiódorovka (Astracan), localitat de la província d'Astracan, a Rússia
 Fiódorovka (Volgograd), localitat de la província de Volgograd, a Rússia
 Fiódorovka (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Fiódorovka (Líssie Gori), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Fiódorovka (Mokroús), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Fiódorovka (Oriol), localitat de la província d'Oriol, a Rússia

Ucraïna 
 Fedorivka (Lugansk), localitat de la província de Lugansk, a Ucraïna.
 Fedorivka (Crimea), localitat de la república autonoma de Crimea, a Ucraïna.